

Sigle 
 Center of Military History – centro di storia militare dello United States Army

Codici 
 CMH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Port Columbus, Port Columbus (Ohio), Stati Uniti d'America

Musica 
 CMH Records – etichetta discografica statunitense